Ficula condita est une espèce éteinte de gastéropodes marins de la famille des Ficidae.

Ficula est souvent considéré comme un sous-genre de Pyrula, l'espèce étant alors nommée : Pyrula (Ficula) condita.

Morphologie

Répartition

Notes et références 

Espèce de gastéropodes préhistoriques (nom scientifique)
Mollusque du Miocène
Taxon fossile décrit en 1923